

Bulgaria
Breznica, località della municipalità di Goce Delčev

Croazia
Breznica, comune della regione di Varaždin

Macedonia (FYROM)
Breznica, località della municipalità di Petrovec

Serbia
Breznica, località della municipalità di Bujanovac, nel distretto di Pčinja
Breznica, località della municipalità di Žagubica, nel distretto di Braničevo

Slovacchia
Breznica, comune del distretto di Stropkov, nella regione di Prešov

Slovenia
Breznica, località del comune di Žirovnica